Moonlight and Cactus – cortometraggio del 1932 diretto da William Goodrich (Roscoe 'Fatty' Arbuckle)
Moonlight and Cactus – film del 1944 diretto da Edward F. Cline